Die Football League First Division 1906/07 war die 19. Saison der höchsten englischen Fußballliga. Sie begann am 1. September 1906 und endete am 27. April 1907.

Newcastle United gewann mit drei Punkten Vorsprung vor Aufsteiger Bristol City die zweite englische Meisterschaft in der Vereinsgeschichte. Neben Bristol City konnte mit Manchester United auch der zweite Aufsteiger die Klasse erhalten. Stattdessen mussten Derby County und der FC Stoke den Gang in die Second Division antreten. Diese zwei Vereine sollten in der Folgesaison durch die beiden Zweitligaaufsteiger Nottingham Forest und FC Chelsea ersetzt werden.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Die Meistermannschaft von Newcastle United 
In der folgenden Aufstellung wurden alle Spieler aufgelistet, die während der Saison 1906/07 für Newcastle United in einem Ligaspiel zum Einsatz kamen. Es muss beachtet werden, dass im englischen Fußball zumeist eine Mindestanzahl von Spielen vorausgesetzt wird, um die offizielle Meistermedaille entgegennehmen zu dürfen. Da hinsichtlich der konkreten Regelung vor Einführung der Premier League Unklarheit herrscht, wurden all die Spieler mit einem Sternchen (*) versehen, die wegen ihres geringen Beitrags mutmaßlich keine Meistermedaille erhalten haben. In Klammern sind die Anzahl der Einsätze sowie die dabei erzielten Tore genannt.

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.
 Paul Joannou: Newcastle United. A Complete Record 1882–1986. Breedon, Derby 1986, ISBN 0-907969-18-6.

Weblinks 
 England 1906-07 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

1906/07
Fußballsaison 1906/07